Governo Kallas I
 Governo Kallas II